Okręty US Navy o nazwie USS  "Newport News", pochodzącej od miasta Newport News:

Pierwszy "Newport News" (AK-3) był niemieckim statkiem towarowym "Odenwald", który został przejęty przez USA w czasie I wojny światowej.
Drugi "Newport News" (CA-148) był ciężkim krążownikiem typu Des Moines, który był w służbie na początku zimnej wojny.
Trzeci "Newport News" (SSN-750) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Obecnie znajduje się w służbie (stan na 2008 rok).

Newport News